Следи списак валија Истанбулског вилајета у републиканском добу:

Валије Истанбула
Истанбул